Constantini ist der Nachname folgender Personen:

 Claudio Constantini (* 1983), peruanischer klassischer und Tangomusiker
 Didi Constantini (* 1955), österreichischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Stefania Constantini (* 1999), italienische Curlerin

Siehe auch:
 Costantini
 Konstantini